Dibaba ist der Familienname folgender Personen:

 Birhane Dibaba (* 1993), äthiopische Marathonläuferin
 Ejegayehu Dibaba (* 1982), äthiopische Langstreckenläuferin
 Genzebe Dibaba (* 1991), äthiopische Lang- und Mittelstreckenläuferin
 Mare Dibaba (* 1989), äthiopische Langstreckenläuferin
 Tirunesh Dibaba (* 1985), äthiopische Langstreckenläuferin
 Yared Dibaba (* 1969), deutscher Moderator, Sänger und Schauspieler

Dibaba steht außerdem für:
 Dibaba (Südafrika), eine Stadt in Südafrika